Montreynaud peut désigner :
 Florence Montreynaud (1948-), écrivaine et militante féministe française ;
 Montreynaud, quartier situé à Saint-Étienne.